Abai steht für:
 Abai, ein Quellfluss des Laleia in Osttimor
 Abai (Koksa), Fluss in Russland
 Abai (Arabien), antike Stadt
 Abai (Griechenland), eine Stadt im alten Griechenland
 Abai (Indonesien), Ort in Indonesien
 Abai (Kasachstan), eine Stadt in Kasachstan
 Abai (Schymkent), ein Stadtbezirk von Schymkent
 Kreis Abai, mehrere Verwaltungseinheiten in Kasachstan
 Kasachische Nationale Pädagogische Universität in Almaty
 Abai (Malaysia), Ort in Malaysia
 Abai (Russland), Ort in Russland (Republik Altai)
 (4466) Abai, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Abai (Metro Almaty), eine Metrostation der Metro Almaty

Abai ist der Name folgender Personen:
 Abai (Pharao), ein Pharao aus der 13. Dynastie
 Abai Qunanbajuly (1845–1904), kasachischer Dichter, Schriftsteller und Denker

ABAI steht als Abkürzung für:
 Associação Brasileira de Amparo à Infância, siehe ABAI (Schweiz) und ABAI (Brasilien)

Siehe auch:
 Abaí
 Abaj
 Abay
 Abbai
 Abaisteppe

ABAI